А́нна Толста́я:
 Толстая, Анна Андреевна (в монашестве Агния; 1793—1886) — игуменья Осташковского Знаменского монастыря.
 Толстая, Анна Ивановна (1772—1825) —  кавалерственная дама ордена святой Екатерины (малого креста).